Бурачок:

 Бурачок — рід рослини родини Капустяні.

 Бурачок (Бурячок) Іван Мартинович — український художник
 Бурачок Степан Онисимович — російський літературний критик

Див. також 
 Бурячок
Прізвища